Николай Адольфович Иелита-фон-Вольский (1855 — не ранее 1917) — генерал-майор русской императорской армии.

Биография 
Происходил из дворянской семьи лютеранского вероисповедания. Родился ; отец — Адольф Васильевич Вольский (1811—1879).

Воспитывался в Пажеском корпусе, который окончил по 1-му разряду и 10 августа 1873 года был выпущен в Финляндский лейб-гвардии полк с прикомандированием с 1 сентября к лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригаде.

Участвовал в русско-турецкой войне. В звании поручика гвардии был переведён в Отдельный корпус жандармов; с 15 декабря 1884 года служил адъютантом Тамбовского губернского жандармского управления, с 26 ноября 1885 года — адъютантом Саратовского губернского жандармского управления; с 31 декабря 1885 года — помощник начальника этого управления. Помощник начальника Киевского губернского жандармского управления с 27 апреля 1894 года, а с 10 сентября 1897 года — помощник начальника Санкт-Петербургского губернского жандармского управления, в 1898 в городе Нарва. 

С 29 сентября 1901 года был начальником Псковского губернского жандармского управления, после чего с 31 декабря 1905 стал начальником жандармского управления Омска. С 24 декабря 1907 был начальником Тульского губернского жандармского управления. 

В ночь на 3 марта 1917 года арестован революционными властями, дальнейшая судьба неизвестна.

Звания 
 прапорщик гвардии (старшинство 10 августа 1873);
 подпоручик гвардии (старшинство 30 августа 1877);
 поручик гвардии (старшинство 20 апреля 1880);
 штабс-ротмистр (12 декабря 1884);
 ротмистр (старшинство 1 ноября 1886);
 подполковник (старшинство 26 февраля 1895);
 полковник (старшинство 27 октября 1901, за отличие);
 генерал-майор (старшинство 13 апреля 1908, за отличие).

Награды 
 орден Св. Анны 4-й степени (1878);
 орден Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1878);
 орден Св. Анны 3-й степени (1882);
 орден Св. Станислава 2-й степени (1892);
 орден Св. Владимира 4-й степени с бантом (1899, за 25 лет службы);
 орден Св. Владимира 3-й степени (1904);
 орден Св. Станислава 1-й степени (6 декабря 1911);
 орден Св. Анны 1-й степени (высочайший приказ 22 марта 1915).

Семья 
Сыновья:
 Алексей Николаевич (1885 — декабрь 1941), капитан .
 Александр Николаевич  (07.08.1887 — ?), зауряд-капитан.

Примечания

Литература 
 Иелита-фон-Вольский Николай Адольфович // Список генералам по старшинству. Составлен по 15-е апреля 1914 года. — С. 502.

Ссылки 
 

Выпускники Пажеского корпуса
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Чины Отдельного корпуса жандармов